

Histoire 

Dans l'histoire des pays asiatiques, différentes périodes sont appelées « période des Trois Royaumes » :
 la plus connue est celle des Trois Royaumes de Chine au  ;
 celle des Trois Royaumes de Corée, du  au  ;
 et la période des Trois Royaumes postérieure en Corée, une courte période entre la période Silla et la dynastie de Koryŏ au .

Œuvres 

 La période des Trois Royaumes de Chine a été relatée dans les Chroniques des Trois Royaumes compilées entre les  et .
 Elle a inspiré le roman Les Trois Royaumes, écrit par Luo Guanzhong au  qui a eu de nombreuses adaptations, parmi lesquelles :
 Romance of the Three Kingdoms, un jeu vidéo de 1986.
 Les Trois Royaumes, un manhua de Li Zhiqing (1991-1999) ;
 Les Trois royaumes : Le Destin du dragon, un jeu vidéo de stratégie en temps réel (2001) ;
 Les Trois Royaumes, un film chinois réalisé par John Woo, sorti en 2008 ;

 Les Trois royaumes — de cuivre, d'argent et d'or, en  est un conte traditionnel russe recueilli par Alexandre Afanassiev en plusieurs variantes.

Autres 

 Dans certaines théories philosophiques antiques, les « trois royaumes » ou « trois règnes » : minéral, végétal et animal sont faits d'un mélange proportionnel des quatre éléments.

Homonymie de titre